Artykuł przedstawia dyskografię zespołu Pearl Jam.

Albumy studyjne

Albumy koncertowe

Kompilacje

EP

Single

Inne utwory odnotowane na listach przebojów

DVD

Teledyski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Dyskografie amerykańskich muzyków
Dyskografia Pearl Jam
Dyskografie rockowe